geografie van Polen
 Tarnów (district), district in Klein-Polen
 Tarnów (gemeente), gemeente in dit district
 Tarnów, hoofdplaats van deze gemeente

Zie ook 
 Tarnow (doorverwijspagina)